2012 Голяма награда на Абу Даби е 4-то за Голямата награда на Абу Даби и 18-и кръг от сезон 2012 във Формула 1, провежда се на 4 ноември 2012 година на пистата Яс Марина, Абу Даби, ОАЕ.

Резултати

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Абу Даби